Эстония — село в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Ельцовского сельсовета.

История 
Основано в 1899 г. В 1928 году посёлок Эстония состоял из 84 хозяйств, основное население — эсты. В административном отношении являлось центром Эстонского сельсовета (куда также входили эстонские поселки Весна и Комиссаровка) Покровского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района
Эстонские поселения вне Эстонии